Тенерифе:
 Тенерифе — острів з архіпелагу Канарських островів.
 Тенерифе — місто і муніципалітет в Колумбії.
 Тенерифе — іспанський футбольний клуб.
 Тенерифе — гори на Місяці.